Watertoren (Utrecht Amsterdamsestraatweg 380), herbestemd als kantoorruimte
Watertoren (Utrecht Amsterdamsestraatweg 283), gesloopt